Keutapang (Tanah Luas), een plaats in Indonesië
Keutapang (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Keutapang (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Keutapang (Pirak Timu), een plaats in Indonesië
Keutapang (Peukan Baro), een plaats in Indonesië
Keutapang (Nisam), een plaats in Indonesië
Keutapang (Indrajaya), een plaats in Indonesië
Keutapang (Lhoong), een plaats in Indonesië
Keutapang (Tanah Pasir), een plaats in Indonesië
Keutapang (Lhoksukon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing